Luigi Nono concerne 2 personnes :
 Luigi Nono (1850-1915), peintre italien.
 Luigi Nono (1924-1990), compositeur italien, petit-fils du précédent.

Voir aussi 
 Nono